A Liga Báltica de Basquetebol de 2017-18 é a décima quarta edição da competição onde equipes de cinco países sendo três deles considerados países bálticos (Estônia, Letónia e Lituânia) somados a dois convidados: Cazaquistão e Bielorrússia. 

A equipe do Vytautas da Lituânia é o atual campeão e defensor do título.

Equipes Participantes

Grupo A

Grupo B

Playoffs

Campeões

Ligas de basquetebol